Østervangsskolen henviser til flere folkeskoler med samme navn:

 Østervangsskolen (Randers)
 Østervangsskolen (Roskilde)
 Østervangskolen (Hadsten)